bł. Feliks Yuste Cava (1887–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Feliks Alonso Muniz (1896–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik

Zobacz też
 Święty Feliks